Nocca ist der Name von:

 Domenico Nocca (1758–1841), italienischer Botaniker
 Pierre Nocca (1916–2016), französischer Bildhauer